Шта́йнле (; реже Штейнле; Стейнле):

  (1580—1628) — баварский скульптор и мастер-резчик.
 Штайнле, Эдуард фон (Штейнле; 1810—1886) — немецкий исторический живописец.

См. также 
 Штайнла